Een verkeersweg:
 N277 (België)
 N277 (Nederland), zie Provinciale weg 277
 N277 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing